Монтіньї́-о-Амо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 11 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 233 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 568,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтіньї-о-Амонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-о-Амонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр